

Personnalités 

  (1882-1965), écrivain et journaliste italien ;
 Baccio Valori (mort en 1537), homme politique et condottiere florentin ;
 Baccio Valori le jeune (1535-1606), écrivain, humaniste et homme politique italien, président de l'Académie du dessin de Florence ;
 Bice Valori (1927-1980), actrice italienne ;
 Charles de Valori (1658-1734), lieutenant général et ingénieur militaire français ;
  (1925-1984), journaliste, député et sénateur italien ; 
 Famille de Valori, famille originaire de Florence ;
  (1439-1498), quatre fois gonfalonnier de la république florentine ; 
  (1890-1961), réalisateur italien ;
 Guy Louis Henri de Valory (1757-1817), général de la Révolution et du Premier Empire ;
 Henri-Zozime de Valori (1786-1859), écrivain français ;
  (1978-), chanteuse italienne ;
 Louis Guy Henri de Valori (1692-1774), lieutenant général, ambassadeur ;
  (1923-1979), architecte et urbaniste italien.

Titres 

 Valori plastici, revue artistique italienne.

Prix 
 Prix Émilia-Valori pour l'application des sciences, fondé en 2004, décerné par l'Académie des sciences.

Monuments 
 Palais Valori-Altoviti, ancienne demeure à Florence, en Italie.
 Fontaine de l'hôtel de Valori, fontaine monument historique à Aix-en-Provence, en France.

Astronomie 
 (12687) de Valory, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi 
 Antonio Vallori, coureur cycliste italien.
 Guillermo Vallori, joueur espagnol de football.